Der er flere der hedder Hans Qvist.

 Hans Qvist (tegner) – dansk vittighedstegner (1922 – 1983)
 Hans Qvist (kobberstikker) – dansk kobberstikker (ca. 1735-1810)